

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5
 Wierzchowiny – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Siennica Różana 
 Wierzchowiny – wieś w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Ulan-Majorat 
 Wierzchowiny – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Zamość 
 Wierzchowiny – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Jedlińsk 
 Wierzchowiny – wieś w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Wadowice Górne

Zobacz też 
 Wierzchowiny Nowe, Wierzchowiny Stare
 Zbrodnia w Wierzchowinach
 Wierzchowina